Международный кубок чемпионов 2013 — выставочный клубный футбольный турнир, прошедший с 27 июля по 7 августа 2013 года в Испании (один матч в Валенсии) и США (все остальные матчи). Он пришёл на смену World Football Challenge. В нём приняли участие 8 команд: из Испании («Реал Мадрид», «Валенсия»), Италии («Милан», «Ювентус», «Интернационале»), Англии («Челси», «Эвертон») и США («Лос-Анджелес Гэлакси»). Победу в турнире одержал «Реал», обыгравший в финале «Челси» со счётом 3:1.

Команды

Стадионы

Формат 
Восемь команд поделены на две группы по четыре команды: «Восточную» и «Западную», названные по месту проведения матчей в них. Команды в группах не играли каждая друг с другом; вернее, победители матчей первого раунда, также как и проигравшие, играли друг с другом во втором раунде. Победители матчей второго раунда выходили в финал. Позиции в финальном раунде для других команд были определены по их позиции в группе по следующим правилам:
 Во всех матчах, завершившихся в основное время с ничейным счётом, победитель определяется в серии послематчевых пенальти.
 За победу (в основное время и в серии послематчевых пенальти) даются два очка, за поражение в серии послематчевых пенальти — одно и ноль — за поражение в основное время.
 В случае равенства очков между двумя командами их положение определяется последовательно по следующим показателям: результат личных встреч, разница голов, количество забитых голов, количество пропущенных голов.

Сетка турнира

Западная группа

Матчи 
1 раунд

2 раунд — проигравшие в 1 раунде

2 раунд — победители 1 раунда

Восточная группа

Матчи 
1 раунд

2 раунд — проигравшие в 1 раунде

2 раунд — победители 1 раунда

Финальный раунд

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Финальное положение команд

Лучшие бомбардиры

Официальная песня 
Официальная песня Международного кубка чемпионов 2013 Exotic была исполнена индийской актрисой Болливуда и певицей Приянкой Чопрой и спета на английском и хинди.

См. также 
 World Football Challenge, выставочный турнир для клубов из Европы и Америки, проводившийся с 2009 по 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2013 год в футболе
Международные соревнования по футболу в США
Международные спортивные соревнования в Валенсии
Международный кубок чемпионов